Gritsch ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gritsch (* 1982), österreichischer Para-Radsportler
 Bernhard Gritsch (* 1963), österreichischer Politiker (BZÖ), Landtagsabgeordneter
 Eric W. Gritsch (1931–2012), US-amerikanischer Kirchenhistoriker
 Franziska Gritsch (* 1997), österreichische Skirennläuferin
 Gebhard Gritsch (geb. 1956), Leistungssporttrainer, Berater von Tennisprofi Novak Đoković
 Kurt Gritsch (* 1976), italienischer Autor
 Michael Gritsch (* 1993), österreichischer Floorballspieler
 Oliver Arno Gritsch (1980), österreichischer Musicaldarsteller, siehe Oliver Arno
 Sascha Gritsch (* 1984), italienischer Skirennfahrer
 Stefan Gritsch (* 1951), Schweizer Künstler

Gritsch ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Gritsch (Gemeinde St. Martin an der Raab), Ortsteil von Sankt Martin an der Raab, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Gritsch (Schaan), Alp in der Gemeinde Schaan, Liechtenstein